Бараново — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Третьяковского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в северной части области в 6 км к востоку от Духовщины, в 8 км восточнее автодороги  Смоленск — Нелидово, на берегу реки Костинка. В 16 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района